Теодоро́вич — прізвище, а також по батькові (Теодо́рович) від імені Теодор.

 Теодорович Ананій (1900—1971) — діяч Української православної церкви, протопресвітер родом із села Вербки на Волині.
 Теодорович Єпіфан Василь (1881—1958) — церковний діяч, василіянин, по висвяченні редактор журналу «Місіонар» у Жовкві (1908—1912).
 Теодорович Йоан (1887—1971) — митрополит Української Православної Церкви (УПЦ) в США.
 Теодорович Йосафата Ірина (1878—1959) — церковна діячка, василіянка в Галичині й США, сестра Єпіфана і Павла Теодоровичів.
 Теодорович Микола (1755—1820?) — греко-католицький священик, культурно-освітній діяч і письменник родом з с. Дубриничів на Закарпатті.
 Теодорович Микола Іванович (1856—1917) — дослідник історії (зокрема церковної) Волині; з священичого роду на Волині.
 Теодорович Павло Петро (1894—1946) — церковний діяч, священик-василіянин, брат о. Епіфанія Теодоровича, професор філософії Духовної Семінарії у Львові (1924—1925).
 Теодорович Станіслав (1866—1923) — вірменин, громадський діяч, очільник м. Станиславів (нині Івано-Франківськ).
 Теодорович Терентій Павлович (1867—1939) — протопресвітер, видатний проповідник.

Див. також 
 Теодоровичі
 Тео
 Федір

Посилання 
 Рід Теодоровичі